Сло́нім () — слов'янське білоруське прізвище, що походить від топоніма «Слонім».

Походження 

Прізвище Слонім походить від назви білоруського міста Слонім, яке розташоване у верхів'ях Німану, на річці Щара, там, де в неї впадає річка Ісса. Це одне з найбільш древніх і найкрасивіших міст Білорусі. За археологічними даними укріплене поселення на території сучасного міста могло виникнути в 1036 році. Але на сторінках історичних джерел, в Іпатіївському літописі, вперше Слонім згадується під +1252 роком, як Услон, Васлонім (від східнослов'янського слова «услони», що означає «заслін, форпост»).

Ймовірно, засновник роду Слонім був родом з цього міста, за що і отримав прізвисько Слонім.

Оскільки топонімічні прізвища містили вказівку не тільки на приналежність до конкретної сім'ї, а й на ставлення до певного географічного об'єкту, то спочатку вони представляли собою прикметники з різними формантами: прізвища на — ський / -цький і -анін / -янин належать в основному знаті і дворянству; прізвища на -ітов / -ічев, -інов, -цев, — яків / -аков, — ників, -ін, -их / -их. В результаті, нащадок людини, що володіє прізвищем Слонім, згодом отримав прізвище Слонім.

Відомі носії 

  Слонім Абрам Донович (Данилович) (1903—1986) — радянський фізіолог.
 Слонім Аїда Зосимівна (в заміжжі  Смолянська ; 1920—2006) — мікробіолог, донька Зосима Слоніма.
 Слонім Олександр Зосимович (1923—1986) — вчений у галузі прокатного обладнання, брат Аїди Слонім.
 Слонім Андрій Овсійович — режисер Державного академічного Большого театру ім. А. Навої, син Овсія Слоніма.
  Слонім Віра Євсіївна (в заміжжі Набокова; 1902—1991) — редактор, дружина і муза Володимира Набокова.
 Слонім Овсій Мойсейович — архітектор, професор, брат Юдиф Слонім.
 Слонім Зосим Захарович (Зосим Зеліковіч, 1879—1941) — радянський громадський діяч, педагог.
 Слонім Ілля Львович (1906—1973) — радянський скульптор, син  Льва Слоніма.
 Слонім Ісаак Якович (1900—1955) — хірург-онколог.
  Слонім Ісер (Віссаріон) Ісаакович (1921—2005) — піаніст, музичний педагог, професор.
 Слонім Лев Ілліч (1883—1945) — гірський інженер, учений в області нафтовидобутку, брат Мойсея Слоніма.
 Слонім Лев Самуїлович (1914—1994) — інженер-конструктор, лауреат  Сталінської премії, син Самуїла Слоніма.
 Слонім Марія Іллівна (. 1945) — британська журналістка, донька  Іллі Слоніма.
 Слонім Марк Львович (1894—1976) — політичний діяч, публіцист, літературний критик, перекладач.
 Слонім Мойсей Ілліч (1875—1945) — доктор медичних наук, професор, один із засновників Ташкентського університету, брат Льва Слоніма.
 Слонім Петро Львович (1908—2011) — радянський діяч освіти і культури, режисер дитячих театрів, засновник і перший директор Харківського палацу піонерів.
 Слонім Самуїл Захарович (1888—1937) — радянський громадський діяч, брат  Зосима Слоніма.
 Слонім Соломон Ілліч (1879—1928) — рентгенолог і фізіотерапевт, доктор медичних наук, професор, брат Мойсея Слоніма.
 Слонім Юдиф Мойсеївна (1909—1999) — радянський астроном, донька Мойсея Слоніма.
 Слонім Яків Аронович (1883—1958) — перекладач.

 Подвійні прізвища

 Тамаркіна-Слонім Зельма Шмар'ївна (1920—2006) — піаніст, музичний педагог, професор, дружина Ісера Слоніма.

Примітки